Новоалексеевка — село в Грачёвском районе Оренбургской области, входит в состав Петрохерсонецкого сельсовета.

География 
Находится на расстоянии примерно 15 километров по прямой на северо-восток от районного центра села Грачёвка.

История
Возникло в 1888 году, основано украинцами. Название по имени ходока Алексея Мягкохода. В 1900 году хутор Ново-Алексеевский имел 48 дворов и 212 жителей, в 1928 31 двор и 152 человека. В 30-е годы существовал колхоз «Запорожье».

Население
Население составляло 101 человек (91 % русские) по переписи 2002 года ,  95 по переписи 2010 года.

Примечания

Населённые пункты Грачёвского района (Оренбургская область)